National Women’s League 2012 – szósta edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w żeńskim rugby union w Kanadzie. Zawody odbywały się w dniach 28 czerwca–1 lipca 2012 roku.

Informacje ogólne 
Rok 2012 przyniósł kolejną zmianę systemu rozgrywek – cztery uczestniczące drużyny w pierwszym dniu rozgrywały mecze o rozstawienie przed półfinałami, w których zwycięzcy pierwszych spotkań spotykali się z przegranymi, w trzecim dniu zaś odbywała się walka o medale. Wszystkie sześć meczów rozegrano na PEPS Stadium znajdującym się na Uniwersytecie Laval w Québecu.

W zawodach triumfowała drużyna Ontario, która w finałowym pojedynku pokonała zespół British Columbia 26–12.

Zawody

Mecze o rozstawienie

Faza pucharowa 

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

National Women’s League
2012 w rugby union
2012 w Kanadzie